Аркадий Ларионов:
 Ларионов, Аркадий Николаевич (1925 — ?) — советский футболист, полузащитник.
 Ларионов, Аркадий Павлович (1912—1942) — советский футболист, вратарь.